Список сортів винограду.

Виноград культурний (Vitis Vinifera)

Червоні сорти 

 Альяніко
 Барбера
 Блатина
 Бракетто
 Гаме
 Ґренаш/Ґарнача
 Каберне Совіньйон
 Каберне Фран
 Корвіноне
 Кариньян
 Карменер
 Матраса
 Манділарія
 Мерло
 Молінара

 Монтепульчіано
 Небйоло
 Піно Нуар
 Пті Вердо
 Рондінела
 Санджіовезе
 Сапераві
 Сумоль
 Сіра / Шираз
 Танна
 Темпранійо
 Треббіано

Білі сорти 

 Аліготе
 Арнеїс
 Гарганега
 Ґевюрцтрамінер
 Жилавка
 Кортезе
 Мальвазія
 Мускат
 Паломіно
 Педро Хіменес
 Піно Грі/Піно Гріджіо
 Рислінг

 Ркацителі
 Русанн
 Семійон
 Совіньйон Блан
 Фурмінт
 Шардоне
 Шенен Блан
 Харшлевелю
 Юні Блан

кримські
 Екім-Кьара
 Джеват-Кьара
 Кефесія
 Кок-Пандас

Див. також 
 :Категорія:Вина

винограду